Дело Дрейфуса — известный судебный процесс. По его мотивам было создано несколько произведений культуры:

 «Дело Дрейфуса» — название нескольких фильмов:
 «Дело Дрейфуса» — фильм Жоржа Мельеса.
 «Дело Дрейфуса» — фильмы 1899 и 1907 годов Киностудии Пате.
 «Дело Дрейфуса» — фильм Романа Полански.
 «Дело Дрейфуса» — роман Хорхе Семпруна.